Jairus Lyles – cestista statunitense
 Noah Lyles – velocista statunitense
 Trey Lyles – cestista canadese